Діаконешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Агеш.
 Діаконешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Гредіштя.
 Діаконешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Адміністративно підпорядковується місту Пучоаса.